

Biografia 
Nato nel 1892 a Campobasso, a 19 anni partecipò ai Giochi olimpici di , nella maratona, non riuscendo ad arrivare al traguardo.

Palmarès

Note

Collegamenti esterni